Појам Брига може се односити:

 Брига (Оверња), насељено место и општина у региону Оверња, Француска;
 Брига (Месина), насељено место, Италија
 Брига (Костел), насељено место у опшштини Костел, Република Словенија
 Долња Брига, насељено место у општини Кочевје, Република Словенија
 Горња Брига, насељено место у општини Кочевје, Република Словенија
 Брига (социологија)